Spojení písmen A a P může mít různé významy:

AP 
 BR-AP – kód ISO 3166-2 pro stát Amapá
 CL-AP – kód ISO 3166-2 pro region Arica y Parinacota
 přístupový bod (access point) – zařízení pro umožnění připojení k bezdrátové síti
 Associated Press – tisková agentura USA
 anglická zkratka pro anti-pollution – zařízení u automobilů pro znečišťování ovzduší
 anglická zkratka pro armor-piercing – především u munice, značí průbojnost pancířem
 francouzská zkratka pro Assemblée plénière – plenární zasedání
 německá zkratka pro Arbeitsproduktivität – produktivita práce
 alkalická fosfatáza, enzym, patřící mezi hydrolázy, který odstraňuje fosfátovou skupinu u mnoha typů molekul
 starší státní poznávací značka pro Prahu-město
 letecká poznávací značka letadel Pákistánu
 hasičská zkratka pro automobilovou plošinu

ap. 
 a podobně

Externí odkazy